Клочковский — фамилия; имеет женскую форму Клочковская. Встречается в виде топонимов.
 Клочковский, Вячеслав Евгеньевич (1873—1930) — русский, украинский и польский морской военачальник, контр-адмирал русского флота, бригадный генерал Войска Польского, герой Цусимского сражения.
 Клочковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России.

См. также 
 Клочковская улица